Pacci (bruci), caps dels brucis.
 Pacci Antíoc, metge romà